Canadian Open 1980 steht für:

 Canadian Open 1980 (Badminton), Badmintonturnier
 Canadian Open 1980 (Snooker), Snookerturnier